Guaporé kan syfta på följande:

 Guaporé (ort), ort i Rio Grande do Sul, Brasilien
 Guaporé (kommun), kommun i Rio Grande do Sul, Brasilien
 Guaporéfloden, flod i västra Brasilien
 Äldre namn på delstaten Rondônia i Brasilien